Sainte-Marie – comune francese nel dipartimento delle Alte Alpi
 Sainte-Marie – comune francese nel dipartimento delle Ardenne
 Sainte-Marie – comune francese nel dipartimento di Cantal
 Sainte-Marie – comune francese nel dipartimento di Doubs
 Sainte-Marie – comune francese nel dipartimento di Gers
 Sainte-Marie – comune francese nel dipartimento di Ille-et-Vilaine
 Sainte-Marie – comune francese nel dipartimento di Nièvre
 Sainte-Marie – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 Sainte-Marie – comune francese nel dipartimento degli Alti Pirenei
 Sainte-Marie – comune francese nel dipartimento d'oltre mare di Réunion
 Sainte-Marie – città francese nel dipartimento d'oltre mare di Martinica
 Sainte-Marie – comune canadese del Québec